dostawca w umowie dostawy
 dostawca usług internetowych